«Газпром-Югра» — назва двох російських спортивних клубів:
 «Газпром-Югра» — волейбольний клуб із Сургута.
 «Газпром-Югра» — міні-футбольний клуб з Югорська.